Гранель () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Гранель, Алекс (род. 1988) — испанский футболист
 Фийоль Гранель, Антонио (1870—1930) — испанский художник.

См. также 
 Гранели, Терентий — грузинский поэт. 
 Гранель — российская строительная компания.